Фландрія () — колишнє графство, більша частина землі якого належить до теперішньої Бельгії. Цю частину становлять тепер провінції Західна Фландрія та Східна Фландрія. Решта колишнього графства, досить невелика проти бельгійської частини, належить до Нідерландів (так звана Зеландська Фландрія) та Франції (так звана Французька Фландрія).

Кордони графства постійно оспорювалися у військових зіткненнях між 862 роком (рік створення Балдуїном Залізною Рукою) і 1384 — датою смерті останнього фламандського графа Людовика II Мальського. У XV столітті — у складі герцогства Бургундського, потім — частина Габсбурзьких Нідерландів. Західні території Фландрії завойовані французами за Франциска I і Людовика XIV. Фландрія як політичне утворення офіційно припинила існування із захопленням французами Австрійських Нідерландів в 1795 році.

Графи 
 Список правителів Фландрії

Історія Фландрії
Середньовічні держави Європи
Новоісторичні держави Європи
Середньовічна Бельгія
Середньовічні Нідерланди
Середньовічна Франція
Новоісторична Бельгія
Новоісторичні Нідерланди
Засновані в Європі 862
Держави і території, зникли 1795